Collegio elettorale di Ponte San Pietro – collegio elettorale uninominale della Repubblica Italiana per l'elezione della Camera dei deputati
 Collegio elettorale di Ponte San Pietro – collegio elettorale uninominale del Regno di Sardegna per l'elezione della Camera dei deputati